Tochi steht für:

 Tochi (Fluss), Fluss in Pakistan

Tochi ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Tochi (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und Regisseur